De Sclerorhynchoidei zijn een onderorde van uitgestorven  rajiforme roggen met lange rostra met grote zaagtanden die lijken op zaagvissen en zaaghaaien. Deze functie is convergent ontwikkeld en hun naaste levende verwanten zijn eigenlijk vleten. Hoewel ze vaak 'zaagvissen' worden genoemd, is zaagvleten een meer accurate algemene naam voor sclerorhynchoïden. De onderorde bevat vijf benoemde families: Ganopristidae, Ischyrhizidae, Onchopristidae, Ptychotrygonidae en Schizorhizidae. Verschillende geslachten zijn momenteel niet in een van deze families geplaatst. Sclerorhynchoïden verschenen voor het eerst in het Barremien en stierven uit tijdens het uitsterven op de Krijt-Paleogeengrens, waarbij vermeende vondsten uit het Paleoceen achteraf verkeerde identificaties of herwerkte exemplaren bleken te zijn.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram van de Sclerorhynchoidei, met de topologie gebaseerd op Villalobos-Segura et alii (2021b) en de familietaxonomie op basis van Greenfield (2021).

Geslachten 

 †Agaleorhynchus
 †Ankistrorhynchus
 †Archingeayia
 †Atlanticopristis
 †Australopristis
 †Baharipristis
 †Biropristis
 †Borodinopristis
 †Celtipristis
 †Columbusia
 †Ctenopristis
 †Dalpiazia
 †Harranahynchus
 †Iberotrygon
 †Kiestus
 †Marckgrafia
 †Onchosaurus
 †Plicatopristis
 †Pucapristis
 †Renpetia
 †Sao Khua sclerorhynchoïde

Kraakbeenvissen